Шадукаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Шадукаев, Мансур Анзорович (1996) — казахстанский борец.
 Шадукаев, Тамерлан Анзорович (1996) — казахстанский борец.